Baumhauer steht für:

 (9699) Baumhauer, Asteroid des Hauptgürtels

Baumhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gillis von Baumhauer (1891–1939), niederländischer Luftfahrtpionier
 Eduard Heinrich von Baumhauer (1820–1885), niederländischer Chemiker
 Felix Baumhauer (1876–1960), deutscher Maler
 Hans Baumhauer (1913–2001), deutscher Glasmaler
 Heinrich Adolph Baumhauer (1848–1926), deutscher Mineraloge
 Johann Matthias Baumhauer (1759–1818), Insektenforscher
 Jon Baumhauer (* 1944), deutscher Unternehmer und Kinderpsychologe
 Josef Baumhauer (1930–2011), deutscher Bildhauer und Maler
 Leonhard Baumhauer (* um 1535; † 1604), deutscher Bildhauer der Renaissance
 Roland Baumhauer (* 1956), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Veit Baumhauer (16. Jh.), deutscher Bildhauer
 Werner Baumhauer (1930–2021), deutscher Politiker (CDU)